Saksala kan syfta på:

 Saksala – en by i Borgå i Finland, se Saxby, Borgå
 Saksala, Nousis – en by i Nousis